Infernet peut désigner :
 « Infernet », un terme provençal qui désigne un « lieu aride exposé au vent ou d'accès difficile » ainsi qu'un « lieu situé dans un fond étroit » ; il persiste dans la toponymie de France métropolitaine et de ses territoires ultramarins :
 l'Infernet, un cours d'eau des Bouches-du-Rhône, affluent de la Cause (appelé aussi localement torrent de l'Infernet) et alimentant le barrage Zola ;
 les gorges de l'Infernet, des gorges située en Isère, sur le cours de la Romanche ;
 le glacier de l'Infernet, un glacier du massif Rallier du Baty, aux îles Kerguelen, dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
 la rivière de l'Infernet, un cours d'eau alimenté par le glacier homonyme ;
 l'Infernet, un croiseur protégé colonial de  de la classe D'Estrées en service dans la Marine nationale française ;
 Louis-Antoine-Cyprien Infernet (1757-1815), un militaire français ;
 une chronique du média Blast, présentée par Pacôme Thiellement.

Notes et références